

Le Terrestrial Planet Finder (TPF, « Chercheur de planètes telluriques ») est un projet de télescope spatial de la NASA ayant pour objectif la détection d'exoplanètes. L'objectif de la mission est d'étudier la formation des planètes – depuis le développement de disques de poussières et de gaz autour des étoiles nouvellement formées – mais également de mesurer la taille, la température, la composition atmosphérique, des d'autres caractéristiques de planètes telluriques lointaines. Le projet approuvé en 2004 et planifié à l'horizon 2015-2020, est annulé en 2007.

Pour parvenir à détecter les exoplanètes masquées par la lumière de leurs étoiles deux observatoires utilisant des techniques différentes de détection de planètes extrasolaires sont envisagés :
 le TPF-C qui peut utiliser un coronographe comprenant un télescope en lumière visible doté d'un miroir trois à quatre fois plus important que celui du télescope spatial Hubble. Un dispositif spécial doit permettre de réduire d'un facteur un milliard la lumière émanant de l'étoile autour de laquelle gravitent les exoplanètes.
 le TPF-I qui est un interféromètre astronomique infrarouge utilisant de nombreux télescopes de petite taille placés sur une structure fixe dans l'espace ou constituant une formation à la géométrie figée. L'interféromètre doit comporter un dispositif permettant de réduire d'un facteur un million la lumière issue de l'étoile.

Le projet lancé en 2004 ne figure plus dans le budget prévisionnel de l'exercice 2007 de l'Agence spatiale américaine. Son annulation est confirmée en 2011.

L'Agence spatiale européenne (ESA) envisage aussi un projet similaire, appelé projet spatial Darwin, et l'abandonne également en 2007.

Les 136 premières étoiles cibles 

La liste indique les 136 étoiles classées pour ce projet. La référence donne uniquement le classement et le numéro HIP de chaque cible ; les autres informations proviennent des articles respectifs des étoiles :

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de programmes de recherche d'exoplanètes.
Projet spatial Darwin.
 Exobiologie.
Vie extraterrestre.

Liens externes 
  NASA Planet Quest : Terrestrial Planet Finder.
  Canceling NASA's Terrestrial Planet Finder : The White House's Increasingly Nearsighted « Vision For Space Exploration ».

Observatoire spatial
Programme spatial de la NASA
Proposition de programme spatial abandonnée
Programme de recherche d'exoplanètes